Sarthe (departament) – departament we Francji
 Sarthe (rzeka) – rzeka we Francji